Lomidse () ist der Familienname folgender Personen:

 Giwi Lomidse (* 1983), georgischer Theologe
 Lascha Lomidse (* 1992), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Schota Lomidse (1936–1993), sowjetisch-georgischer Ringer

Siehe auch:
 Lomidze